Тепалкатепек има више значења:

 Тепалкатепек (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Тепалкатепек (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тепалкатепек (Тепалкатепек, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тепалкатепек (Сан Педро и Сан Пабло Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику